Il singolare del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Javier Frana che ha battuto in finale Gabriel Markus 4-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (finale)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Christian Miniussi (primo turno)

 Mark Koevermans (primo turno)
 José Francisco Altur (secondo turno)
 Martin Stringari (primo turno)
 Javier Frana (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1993